Olszyniec peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Olszyniec, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Olszyniec, un village dans la voïvodie de Lubusz